Чарушников — фамилия.

Известные носители:
 Чарушников, Александр Петрович (1852—1913) — русский издатель и деятель революционного движения.
 Чарушников, Иван Петрович (1861—1916) — русский революционный деятель, младший брат А. П. Чарушникова.